Klebing  steht für:

 Klebing (Freilassing), Ortsteil der Stadt Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Klebing (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern, mit Schloss Klebing
 Klebing (Rattenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Rattenkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Klebing (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Klebing (Gemeinde Raxendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Raxendorf, Bezirk Melk, Niederösterreich